Уличный комитет () — административно-территориальная единица  четвёртого, низшего уровня административного деления Китайской Народной Республики. Их число: 7194. Является одной из форм волостного уровня деления которая, как правило, часть большого городского района в отличие от отдельных городов окруженных сельской местностью или от сельских волостей известных как сян (乡). В общем городские районы делятся на уличные комитеты, а уличные комитеты делится на несколько микрорайонов или соседств, а также на группу сельских жителей (居民区/居住区, 小区/社区,村民小组).

Статистика 

Административное деление КНР